Stanisław I Odrowąż
 Stanisław II Odrowąż